Punto e a capo – album di Mario De Luigi, Giorgio Lo Cascio e Alessandro Carrera del 1978
 Punto e a capo (A New Attitude) – romanzo di Charlotte Hughes del 2001
 Punto e a capo – programma televisivo di Rai 2